Kazankathedraal (Irkoetsk)
 Kazankathedraal (Moskou)
 Kazankathedraal (Sint-Petersburg)
 Kazankathedraal (Volgograd)